Pinnész (ur. ) az ókori Illír Királyság uralkodója
Pinnész (i. sz. 1. század) a nagy illír felkelés egyik vezetője